Tadeusz Bieńkowski (Łada-Bieńkowski) (1886–1932) – rotmistrz Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych
 Tadeusz Bieńkowski (Łada-Bieńkowski) (ur. 1894) – rotmistrz Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych, zdegradowany ze dezercję w 1925
 Tadeusz Bieńkowski (Łada-Bieńkowski) (1894–1976) – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (21 kwietnia 1937)
 Tadeusz Bieńkowski (1896–1920) – podchorąży Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Tadeusz Bieńkowski (1897–1946) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych

Uwagi

Przypisy